Die Communauté de communes du Territoire Nord Picardie ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Somme in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 1. Januar 2017 gegründet und umfasst 65 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Doullens.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 aus der Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Bernavillois,
 Communauté de communes du Doullennais und
 Communauté de communes Bocage Hallue.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 verließen die Gemeinden Cardonnette, Querrieu, Saint-Vaast-en-Chaussée und Vaux-en-Amiénois den hiesigen Verband und schlossen sich der Communauté d’agglomération Amiens Métropole an. Gleichzeitig wechselte auch die Gemeinde Pont-Noyelles zur Communauté de communes du Val de Somme.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Territoire Nord Picardie
Gegründet 2017